Ловчице могу бити:

 Ловчице (Ходоњин), насељено мјесто у округу Ходоњин, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ловчице (Храдец Кралове), насељено мјесто у округу Храдец Кралове, Краловехрадечки крај, Чешка Република